

Persone
Bob Azzam (1925-2004) – cantante egiziano

Altro
Azzam – panfilo di proprietà del sovrano emiratino Khalifa bin Zayed Al Nahyan